YCZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fairmount Hot Springs (Columbia Britannica) (Canada)